Налива́йко — українське козацьке прізвище.

 Северин Наливайко (?—1597) — козацький отаман, керівник антифеодального селянсько-козацького повстання 1594—1596 років у Речі Посполитій.
 Андрій Наливайко (кінець 16—початок 17 ст.)  — козацький полковник у війську Лжедмітрія ІІ, короля Сігізмунда ІІІ, та Яна Ходкевича.
 Наливайко Анатолій Михайлович  ( 1956) — український політик.
 Наливайко Василь (1887—1938) — військовий лікар та письменник.
 Наливайко Василь Васильович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Наливайко Віктор Валерійович (1981—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Наливайко Дем'ян (Даміан) (?—1627) — український церковний діяч, викладач Острозької школи, брат Северина Наливайка.
 Наливайко Дмитро Сергійович   ( 1929) — доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу компаративістики.
 Наливайко Іван Іванович ( 1943) — український діяч.
 Наливайко Леонід Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Наливайко Олег Ігорович (нар. 1961) — український журналіст, громадський і державний діяч.
 Наливайко Олександр Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Наливайко Олена Олександрівна (1932 — ?) — українська радянська діячка, новатор виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.
 Наливайко Ольга Василівна (* 1958) — український етнограф, флорист.
 Наливайко Степан Іванович (нар. 1940)  — сходознавець-індолог, перекладач, член Національної спілки письменників України.

Див. також 
 Наливайко (село)
 Наливайкова криниця

Примітки 

Українські прізвища